Hableány vagy sellő, embertestű, halfarkú mitológiai lény
 Hableány, 1867-ben épült gőzhajó
 Hableány, 1949-ben épült, 2019-ben elsüllyedt motoros hajó